Alstublieft, een uitdrukking van beleefdheid bij een overhandiging of verzoek
 Max Aub (1903–1972), Spaans schrijver
 Aub (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Aub (Bad Königshofen im Grabfeld), een district in de Beierse gemeente Bad Königshofen im Grabfeld
 Aub (Bechhofen), een district in de Beierse gemeente Bechhofen

 American University of Beirut
 Amsterdams Uitburo, aangesloten bij het Nederlands Uitburo
 Apostolic United Brethren
 AsiaUniversalBank
 ICAO-code van Augsburg Airways